Винь () — город на севере центрального побережья Вьетнама, столица провинции Нгеан. Один из девяти городов провинциального подчинения первой категории во Вьетнаме.

История 
Винь сменил много названий в прошлом: Кеван, Кевинь, Виньзянг, Виньдоанх и Виньтхи. В 1789 году город стал именоваться как просто Винь, возможно, это произошло под европейским влиянием.

5 сентября 2008 года статус города был повышен с города второй до города первой категории. Ныне население города составляет 435 208 человек (оценка 2009 года).

География и климат 
Винь находится в 291 км от Ханоя и в 1428 км от Хошимина.
Юго-восточная часть города стоит на реке Лам ().

Годовая погода делится на два сезона. Средняя температура в городе составляет 24 градуса, средняя влажность воздуха — 85-90 %. Абсолютная максимальная и минимальная температуры — 42,1 и 4 градусов соответственно.

Транспорт 
Аэропорт внутренних линий в десяти километрах от города с рейсами в Ханой, Дананг и Хошимин. Железнодорожная станция. Национальное шоссе № 1. Туристы, как правило, не останавливаются в этом городе.

Интересные факты 
В музее города Виня с помощью ленинского мемориала (Ульяновск) открыта экспозиция, посвященная Ленину. Один из проспектов города переименован в его честь.

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама